Der MercedesCup 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 14. Juli 2013 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Båstad die SkiStar Swedish Open sowie in Newport die Hall of Fame Tennis Championships gespielt, die genau wie der MercedesCup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der Titelverteidiger im Einzel, Janko Tipsarević, spielte in der Woche kein Turnier und verteidigte deshalb sein Vorjahressieg nicht. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Jérémy Chardy und Łukasz Kubot den Titel. Doch auch sie nahmen in diesem Jahr nicht am Turnier teil. Das Finale der Einzelkonkurrenz gewann Fabio Fognini aus Italien gegen den an Position zwei gesetzten Philipp Kohlschreiber mit 5:7, 6:4 und 6:4. Dies war Fogninis erster Einzeltitel seiner Karriere. Im Doppel besiegten Facundo Bagnis aus Argentinien und Thomaz Bellucci aus Brasilien die beiden Polen Tomasz Bednarek und Mateusz Kowalczyk mit 2:6, 6:4 und [11:9]. Auch für Bagnis und Bellucci war es der jeweils erste ATP-Titel, hier aber in der Doppelkonkurrenz.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den MercedesCup 2013 fand vom 6. bis zum 8. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim MercedesCup 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 23 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Stuttgart